

Persone 

 Anitta – sovrano Ittita del XVIII secolo a. C.
 Anitta – cantante brasiliana

Musica 

 Anitta – album del 2013 dell'omonima cantante brasiliana